Hals bezeichnet:
 bei einem Lebewesen die gelenkige Verbindung zwischen Rumpf und Kopf, der Hals
 ein Teilstück des Rindfleischs, Rinderhals
 die Schnittstelle zwischen Zahn und Zahnfleisch, der Zahnhals
 Flaschenhals, die obere Verjüngung einer Flasche 
 die obere Verjüngung einer Vase
 ein Teil des Säulenschaftes, siehe Säule
 die Verjüngung einer Klinge, die zur Erl überleitet, siehe Klinge #Teile und Funktion 
 ein stielförmiger Teil eines Zupf- oder Streichinstruments, siehe Hals (Musikinstrument) 
 die vordere untere Ecke eines Schratsegels auf Segelschiffen, siehe Segel #Der Hals
 eine Maßeinheit für den Abstand bei Pferderennen, siehe Pferderennen #Richterspruch

Hals heißen folgende geographische Objekte:
 ein Wort für Pässe, siehe Hals (Toponym)

Orte:
 Hals (Passau), Stadtteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Hals (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hals (Gemeinde Gramastetten), Ortschaft von Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Hals (Gemeinde St. Konrad), Ort bei St. Konrad und Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hals (Dänemark), Ort in Dänemark

Baulichkeiten, historisch:
 Halže, Gemeinde im Okres Tachov, Tschechien
 Grafschaft Hals, baierische Grafschaft
 Burgruine Hals, in Passau, Bayern

sowie:
 Hals (Gebirgspass), Gebirgspass im Wienerwald
 Háls, Höhenzüge im isländischen Hochland; siehe Isländisches Hochland #Háls
 Hals (Göttweig), von der Fladnitz umflossener Hügel beim Stift Göttweig, Niederösterreich

Hals, Personen:
 Dirck Hals (vor 1591–1656), holländischer Maler 
 Frans Hals  (1580/1585–1666), holländischer Maler 
 Frans Hals der Jüngere (vor 1618–1669), holländischer Maler 
 Joost Hals (1584/1585–1626), holländischer Maler 

HALS steht als Abkürzung für:
 High Approach Landing System (deutsch ‚hohes Anfluglandeverfahren‘), siehe HALS/DTOP
 Hindered Amine Light Stabilizer, sterisch gehinderte Amine, zur Erhöhung der Lichtstabilität von Polymeren
 Historic American Landscapes Survey, US-Programm zur Dokumentation und Vermessung historisch wertvoller Objekte

Schreibvarianten:
 HAL/S, eine Programmiersprache

Siehe auch:
 Halse (Begriffsklärung)
 Behalst

HALS